Inocentino – abitanti di Dom Inocêncio
Inocentino – abitanti di Inocência